En México, el término acahual se aplica como nombre a plantas de la familia de las asteráceas, entre ellas:

 al girasol, Helianthus annuus;
 a Simsia amplexicaulis.